Пріпоаре () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Синджер.
 Пріпоаре () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Перішань.